Instrumentbyggare kan syfta på:

 Instrumentbyggare – en person eller ibland ett företag som bygger musikinstrument, se Instrumentmakare
 Instrumentbyggare (orgelbyggeri) – ett företag i Ålem som tillverkade orglar och musikinstrument